MFI або M.F.I можуть стосуватися:

Компанії та організації 

 MFI Foundation Inc., некомерційний науковий фонд на Філіппінах
 MFI Group, британський рітейлер меблів
 Media Factory, Inc., аніме-компанія
 Міжнародна фундація Месії, духовна організація
 Мікрофінансова установа, альтернативна форма банку в країнах, що розвиваються, яка забезпечує мікрокредитування
 MindFreedom International, група, яка бореться з мимовільною терапією
 Міжнародна стипендія міністрів, стипендія неконфесійних харизматичних церков
 Missionary Flights International, релігійна благодійна організація, що надає авіаційну підтримку літаками DC-3

Інше 

 Програма MFi, , програма ліцензування аксесуарів для розробників апаратного та програмного забезпечення для продуктів Apple
 Візуалізація магнітного поля, неінвазивний та безконтактний метод діагностики серця
 Індекс потоку розплаву, міра легкості течії розплаву термопластичного полімеру
 Мікромеханічна літаюча комаха, робот-орнітоптер, який літає на основі техніки польоту комах
 Проект Мікоян 1.44, МіГ-МФІ, проект російського винищувача (скасовано)
 Мінімальна інформація Фішера, варіаційний принцип в теорії інформації
 Індекс грошових потоків, показник у технічному аналізі